Ковин () — община в Сербии, входит в Южно-Банатский округ автономного края Воеводина.

Население общины составляет 36 650 человек (2007 год), плотность населения составляет 50 чел./км². Занимаемая площадь — 730 км², из них 64,8 % используется в промышленных целях.

Административный центр общины — город Ковин. Община Ковин состоит из 10 населённых пунктов, средняя площадь населённого пункта — 73,0 км².

Статистика населения общины

Этническая структура 
По переписи населения Сербии 2002 года основные этнические группы в общине:

Населённые пункты 
На территории общины расположены 10 населённых пунктов — город Ковин и 9 сёл: Баваниште, Гай, Делиблато, Дубовац, , Мраморак, Плочица, Скореновац и Шумарак.

Образование 
В 2003—2004 учебном году на территории общины было 13 основных и две средние школы, в то время (2003—2004 гг.), там обучались 3542 ученика в основных школах и 622 ученика в средних.

Известные уроженцы 
 Ивачкович, Светозар (1844—1924) — выдающийся сербский архитектор.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальная статистика Сербии 
 PDF версии издания «Издаје и штампа — Републички завод за статистику Србије»

Общины Сербии